Brakl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Brakl (1856–1930), österreichischer Theaterschauspieler und Sänger
 C. M. Brakl (um 1850/1860–nach 1907), österreichischer Theaterschauspieler, Sänger und Theaterleiter
 Elvira Brakl (1870–nach 1902), ungarische Opernsängerin (Sopran), siehe Elvira Schweida
 Franz Josef Brakl (1854–1935), österreichischer Opern- und Operettensänger, Theaterdirektor und Galerist